Sick – album dei Massacra del 1994
Sick – album dei Loaded del 2009
Sick – singolo degli Adelitas Way del 2011
Sick – EP dei Beartooth del 2013
Sick! – album di Earl Sweatshirt del 2022